Birket kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Birket (Hammer Sogn) – en bebyggelse i Hammer Sogn
 Birket (Lolland Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Birket Sogn
 Birket (Rosmus Sogn) – en bebyggelse i Rosmus Sogn
 Birket (Skæve Sogn) – en bebyggelse i Skæve Sogn
 Birket (Toreby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Toreby Sogn